Dalmau puede referirse a:

 Dalmau (apellido), apellido español de origen catalán.
 Dalmau (India), municipio indio del distrito de Rae Bareli, en el estado de Uttar Pradesh.
 Dalmau (nombre), nombre español de origen catalán.
 Dalmau Carles Pla, editorial española fundada por Josep Dalmáu.